

Geografia

Ley (Mosela)

Pessoas
Robert Ley

Outros
La Ley (banda)